Spojení písmen N a Y může mít různé významy:

NY 
 New York
 bývalá SPZ malých motocyklů okresu Nymburk

ny 
 čičevština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Externí odkazy